Kaggwa ist der Familienname folgender Personen:

 John Baptist Kaggwa (1943–2021), ugandischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Masaka
 Lijana Kaggwa (* 1996), deutsches Model und Influencerin